La Liga Super 2012 è stata la 9ª edizione della massima competizione nazionale per club della Malaysia. La squadra campione in carica era il .

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Campione della Malaysia e ammessa alla Coppa dell'AFC 2013
      Ammessa alla Coppa dell'AFC 2013
      Retrocesse nella Liga Premier 2013

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Play-off

Promozione/Retrocessione

Semi Finale 1

Semi Finale 2

Finale 

Calcio nel 2012
Campionato malaysiano di calcio